Анто́ни Клаве́ (, 5 апреля 1913, Барселона — 31 августа 2005, Сен-Тропе) — каталонский художник, график, скульптор. Двукратный номинант на премию «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.

Биография 
Начинал самоучкой, в 1930 году поступил в Барселонскую художественную школу, где его учили Анхель Ферран и Феликс Местрес, проучился два года. На его работы повлияли такие художники, как Боннар, Вюйар и Руо. Занимался оформительством, работал в кино. После поражения испанской Республики переехал во Францию (1939). Его первая выставка состоялась в том же году в Перпиньяне.

В 1944 познакомился и подружился с Пикассо, в 1980-х посвятил ему серию работ. До 1956 работал в Париже, затем перебрался в Сен-Тропе. Выступал как книжный иллюстратор (Кармен Мериме, Гаргантюа и Пантагрюэль Рабле), художник театра, в том числе — балетного (в начале 1950-х он работал с Роланом Пёти) и кино, где любил использовать манекены.

В 1978 его первая ретроспективная выставка состоялась в парижском Центре Жоржа Помпиду. В 1984 представлял Испанию на венецианской Биеннале.

Похоронен в Париже на кладбище Монпарнас.

Его работы выставлены во многих музеях, включая Музей изобразительных искусств Сан-Франциско, Национальный музей Сербии, Музей современного искусства города Парижа, Галерея Тейт, Британский музей.

Творчество 
Творчество Клаве, близкое ко второй Парижской школе, развивалось в сторону абстрактного экспрессионизма, отличаясь повышенной интенсивностью колорита.

Признание 
Золотая медаль правительства Каталонии (1984).

Литература 
 Cassou J. Antoni Clavé. Greenwich: New York Graphic Society, 1960
 Antoni Clave: exposició retrospectiva. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990
 Riera A. Antoni Clavé i el teatre. Barcelona: Ediciones Polígrafa, 2000
 Antoni Clave: opere dal 1972—2004. Bologna: G.A.M., Galleria d’arte maggiore, 2007.

Ссылки 
 
 
 Страница на сайте IMDB
 Графика on line 

Художники по алфавиту
Художники Каталонии
Художники Испании XX века
Парижская школа
Скульпторы-абстракционисты
Похороненные на кладбище Монпарнас